Románia
 Felek (rom. Avrig), város Szeben megyében
 Erdőfelek (rom. Feleacu, 1910-ig Felek), település Kolozs megyében
 Magyarfelek (rom. Feleag), település Maros megyében